Код категорії продавця () — чотиризначне число, зазначене у ISO 18245 для роздрібних фінансових послуг.
 Мобільний код країни () —  код що складається з трьох десяткових цифр, а код мобільної мережі складається з двох або трьох десяткових цифр (наприклад: MNC 001 не те саме, що MNC 01). Перша цифра мобільного коду країни ідентифікує географічний регіон наступним чином (цифри 1 і 8 не використовуються).